Mužská čtyřhra Hall of Open 2022 probíhala okolo poloviny července 2022. Do deblové soutěže newportského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Američané William Blumberg a Jack Sock, nestartovali společně, když Sock do turnaje nezasáhl. 

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Američanů William Blumberg a Steve Johnso, který ve finále zdolal jihoafricko-brazilské turnajové jedničky Ravena Klaasena s Marcelem Melem po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a první společně odehranou čtyřhru na okruhu ATP Tour proměnili v titul. Každý z nich získal druhou individuální trofej ze čtyřhry. Blumberg tak obhájil výhru z předchozího ročníku.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hall of Fame Open
ATP Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022